Delmas − miasto w Haiti
 Delmas − miasto w Republice Południowej Afryki